

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Dallas – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rockwall
 Dallas – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Paulding
 Dallas – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
 Dallas – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Polk
 Dallas – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Dallas – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Dallas – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Dallas – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Dallas City – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Dallas (ang. Dallas Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Dallas (ang. Dallas Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Dallas City (ang. Dallas City Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) – w stanie Teksas

Inne 
 Dallas – francuski samochód terenowy
 Dallas – amerykański serial telewizyjny (1978)
 Dallas – amerykański serial telewizyjny (2012)
 Dallas Semiconductor – producent układów scalonych

Zobacz też 
 Dalaas